Grit peut faire référence à :
 Grit, les cailloux, aussi nommés gastrolithes avalés par certains animaux (oiseaux, dinosaures..) pour faciliter le broyage des aliments dans l'estomac (ou le gésier chez l'oiseau) ;
 Grit, un film muet de 1915 avec William S. Hart ;
 Grit, un film muet de Frank Tuttle, sorti en 1924 ;
 Grit, un prénom féminin germanique diminutif de Margarete et porté par exemple par Grit Jurack, Grit Breuer ;
 le grit, un trait de personnalité.

Voir aussi 
 True Grit